Joh. de Vries (1927), historicus
 Hans de Vries (kunstenaar)
 Hans de Vries (muzikant), bijnaam 'Homesick'
 Hans de Vries (voetballer)
 artiestennaam van Hans Ernest Weerdmeester, ook Luke Hanson genoemd